За́ймище — железнодорожная платформа Казанского отделения Горьковской железной дороги в посёлке Займище Кировского района Казани. Входит в структуру Департамента железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Платформа находится на линии Москва — Казань — Екатеринбург на расстоянии около 788 км от Москвы.

Имеются две платформы, отремонтированные в 2005 году, и пешеходный мост.

Недалеко от платформы проходит трасса М-7.

История 
Дачная платформа Займище упоминается в 1909 году.

В Гражданскую войну летом 1918 года в окрестностях станции Займище шли бои, и произошло не совсем понятное убийство, о котором сообщает мраморная плита на стене станционного здания. 23 июня 1918 года в примыкающем к станции лесу пятеро бандитов совершили нападение на председателя Казанской ГубЧК Гирша Олькинецкого, председателя Казанского губкома РКП(б) Якова Шейнкмана и его супругу, а также находившегося с ними работника продуправы И. Коршунова. Бандиты завели захваченную группу в лес, и застрелили главного казанского чекиста, при этом Шейнкмана с супругой и Коршунова отпустили.

Примечания 

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции в Казани
Кировский район Казани